Сальто-Гранде
 Сальто-Гранде (Бразилия) (Салту-Гранди) — муниципалитет в Бразилии
 Мост Сальто-Гранде — мост через реку Уругвай между Аргентиной и Уругваем
 Сальто-Гранде — водопад в Чили на реке Paine
 Сальто-Гранде — гидроэлектростанция на реке Уругвай